Steinwitz bezeichnet:

 das polnische Dorf Ścinawica im Powiat Kłodzki in Niederschlesien
 eine 1953 nach Altenburg eingemeindete Ortschaft in Thüringen; siehe Steinwitz (Altenburg)